Чемпионат Европы по фигурному катанию 1938 года проходил в Санкт-Морице (Швейцария) с 20 по 23 января и в Опаве (Чехословакия) 30 января. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. У мужчин второй раз подряд победил австриец Феликс Каспар, став двухкратным чемпионом Европы, у женщин, также второй раз подряд, победу одержала представительница Великобритании Сесилия Колледж. Среди пар победили немцы Макси Гербер и Эрнст Байер, став трёхкратными чемпионами Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные спортивные соревнования в Опаве
1938 год в фигурном катании
Европа
Европа
Спорт в Швейцарии в 1938 году
Спорт в Чехословакии в 1938 году
Чемпионаты Европы в 1938 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в Чехословакии